Livingston steht für:
 Livingston (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Livingston (Band), britische Rockband
 Livingston (Wahlkreis, Schottland), Wahlkreis für das Schottische Parlament
 Livingston (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Livingston Energy Flight, italienische Fluggesellschaft

Livingston ist der Name folgender Orte:

in der Antarktis:
 Livingston-Insel, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

in Schottland:
 Livingston (West Lothian)

in Guatemala:
 Livingston (Izabal)

in den Vereinigten Staaten:
 Livingston (Alabama)
 Livingston (Illinois)
 Livingston (Iowa)
 Livingston (Kalifornien)
 Livingston (Kentucky)
 Livingston (Louisiana)
 Livingston (Montana)
 Livingston (New Jersey)
 Livingston (New York)
 Livingston (Staten Island)
 Livingston (South Carolina)
 Livingston (Tennessee)
 Livingston (Texas)
 Livingston (Wisconsin)

Siehe auch:
 Livingston County
 Livingstone